Ayuso puede referirse a:

 Ayuso (apellido), apellido español.
 Heras de Ayuso, municipio de la provincia de Guadalajara (España).
 Navares de Ayuso, municipio de la provincia de Segovia (España).
 Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid (España).